

Лисицино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Лисицино — присілок, Нікольський район, Вологодська область